Олекса́ндр Євге́нович Го́лубєв (нар.. 2 липня 1983 року, Москва) — російський актор театру і кіно.

Біографія 
Народився 2 липня 1983 року в Москві.

З 2000 по 2004 роки був студентом майстерні Віталія Соломина, під час навчання у котрій зіграв головні ролі у спектаклях курсу «Біда від ніжного серця» і «Аз і Ферт», а також у багатьох дипломних роботах, також зіграв Лаерта у спектаклі по мотивам Гамлета. Також працював на роботі по озвучуванню фільмів і передач, грав у театрах Москви і знімався для телебачення

Починаючи з третього курсу, Голубєв зіграв роль Славіка у антрепризному спектаклі Дмитра Астрахана «Сімейна ідиллія».

У 2003 році знявся у кліпі групи «Звірі» «Просто така сильна любов», а весною 2004 року — у одній з головних ролей телесеріалу «Курсанти», знятому по замовленню каналу РТР і присвяченому 60-літтю Перемоги.

Був одружений з актрисою Олександрою Урсуляк, у шлюбі народилося дві дочки.

Фільмографія 

 1997 — Котовасія
 2004 — Курсанти — Юрій Нікитин
 2005 — Бумер. Фільм другий — Коля
 2005 — Повний вперед! — охоронець Суриков
 2005 — Фарт — золотошукач Малий
 2006 — Дев'ять місяців — Константінов, дружина одної з породіль
 2006 — Ваша честь — Константин Шпагін, адвокат
 2006 — Спека — бармен
 2006 — Полювання на піранью — Сивий
 2006 — Оборудка — Андрій
 2007 — Кремень — прапорщик
 2007 — Ліквідація — Льоня Тишак
 2007 — Супермаркет
 2008 — Дорога, що веде до щастя — Михайло
 2008 — Одного разу у Провінції — Коля Спиридонов
 2008 — Побічний ефект — Костян
 2009 — Брати Карамазови — Альоша Карамазов
 2009 — Ісаєв — Махович; диякон у храмі(епізод)
 2009 — Пелагія і білий бульдог — Тихон Ієремеєвич
 2009 — Правила угона — Олександр Вовків
 2009 — Суд — Константин Шпагін
 2009 — Ясновидяща — Буровий
 2010 — Посміхнися, коли плачуть зірки — Єгор
 2010 — Тихий омут — Максим
 2010 — Кандагар — Вітьок
 2010 — Золотий капкан — Юра Мартов
 2010 — Що ховає любов — Георгій Андрійович Саранскій
 2010 — Втомлені сонцем 2 — капітан Лисяков, командир кремлівських курсантів
 2011 — Чорні вовки — Володимир Гречнєв
 2011 — Ялта-45 — Олексій Турок, капітан радянської контрозвідки, головний спеціаліст по диверсійнній роботі особливої групи
 2012 — Розплата за любов
 2012 — Вогнище на снігу — Сергій
 2013 — Шерлок Холмс — сер Реджинальд Месгрейв
 2014 — Інквізитор (телесеріал) — «Джміль», охоронець Штольца
 2018 — Операція «Сатана» — Єгор Осадчий, помічник Черкасова, сержант міліції
 2018 — «Негода» — Віктор Басунов

Посилання 

 Олександр Голубєв (недоступне посилання)
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Російські актори
Актори за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Москви
Народились 1983
Народились 2 липня